Flowers in the Attic, o romance de V.C. Andrews
Filmes
Flowers in the Attic (1987), com Louise Fletcher e Victoria Tennant
Flowers in the Attic (2014), com Ellen Burstyn e Heather Graham